OA peut faire référence à :
 Olympic Airways, selon la liste des compagnies aériennes,
 Afghanistan, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,
 Pérou (code maintenant inusité), selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs,
 OpenArena, un jeu vidéo libre,
 Ouvrage d'art, sur les plans de construction d'une route (pont, viaduc…),
 Orbitale atomique, une notion de physique quantique, utilisée dans le modèle quantique de l'atome,
 Oxaloacétate, un acide dicarboxylique qui apparaît comme intermédiaire dans le cycle de Krebs,
 Libre accès, de l’anglais ,
 The OA, une série télévisée américaine.

Oa peut faire référence à :

 Oa, une rivière de Meldal en Norvège, selon la liste de toponymes courts.
 Oa, une péninsule de l'île d'Islay en Écosse.
 Oa, une planète fictive appartenant à l'univers DC.

Code